«Во всём виноват Рио» () — кинофильм режиссёра Стэнли Донена. Съёмки проходили в Рио-де-Жанейро.

Сюжет 
Мэтью и Виктор — друзья, которые вместе работают на корпорацию, расположенную в Сан-Паулу, и оба они несчастливы в браке.

Отправившись в отпуск в Рио-де-Жанейро они берут с собой своих юных дочерей. Мэтью влюбляется в Дженнифер, дочь Виктора, а Виктор приходит в бешенство, узнав, что у дочери появился «друг старше её». Мэтью вынужден во всем признаться, после того, как его друг заподозрил невинного человека. Но Виктор злится не так сильно, как предполагалось, оказывается у него была интрига с Карен, женой Мэтью.

Когда правда выплывает наружу, Дженнифер пытается покончить жизнь самоубийством, но остается жива, и в конце концов идёт на свидание с мальчиком своего возраста. Мэтью и Карен собираются наладить отношения, а Виктор второй раз женится на своей жене, с которой давно не жил вместе.

В ролях 
 Майкл Кейн — Мэтью Холлинс
 Джозеф Болонья — Виктор Лайонс
 Валери Харпер — Карен Холлинс
 Мишель Джонсон — Дженнифер Лайонс
 Деми Мур — Николь «Никки» Холлинс
 Жозе Левгой — Эдуардо Маркес
 Ана Лусия Лима

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 8 % на основе отзывов 25 критиков со средним рейтингом 3,4 из 10.

Роджер Эберт поставила фильму 1 звезду из 4 возможных, написав: «Действительно тревожно видеть, как небрежно в этом фильме показана серьезная ситуация». 

Винсент Кэнби из The New York Times заявил: «В фильме нет ни одного смешного момента. Однако он не просто лишен юмора, а предполагает, что все, кто был связан с фильмом, ненавидели его и всех участников съёмок».

Награды и номинации 
В 1985 году актриса Мишель Джонсон была номинирована за роль в этом фильме на премию «Золотая малина» как «Худшая новая звезда года».

Примечания

Ссылки 
 
 

Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Фильмы  США 1984 года
Кинокомедии 1984 года
Фильмы о Рио-де-Жанейро
Фильмы Стэнли Донена
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США